Béres Bence (Komárom, 1992. augusztus 26. –) rövidpályás gyorskorcsolyázó.

Élete

Magánélete 
1997-ben, ötévesen kezdett korcsolyázni a tatabányai nyitott jégpályán, majd minekután edzője fantáziát látott benne, behívta a csapatba. Azonnal magával ragadta a sportágba, ahol a forgatag és a sebesség fogta meg.

Sportkarrierje 
2003-ban került Budapestre Bánhidi Ákos keze alá. Irányításával kezdett el a rövidpályás gyorskorcsolyát, és az ő vezetése alatt lett nyolcszoros magyar bajnok. 16 országos csúcsot futott, többször nyert első helyezést a Danubia sorozat versenyein. 2009-ben Amszterdamban, a nem hivatalos Európa-bajnokságon a 2. helyen végzett, a torinói eb-n 5000 méteren, a férfi váltóval viszont bronzérmet szerzett.  2007-től a magyar válogatott tagja, a felnőtt versenyeken 2008-ban vett részt először.

A 2011-es junior rövidpályásgyorskorcsolya-világbajnokságon összesítésben – a 78 versenyzőt felvonultató mezőnyben – a 15. helyen végzett. Két távon (1500 m, 500 m) a negyeddöntőig jutott. 1000 méteren a kizárások miatt hiába volt időeredménye alapján jobb, a más időfutamokban történt ütközések, majd bírói döntések nyomán kiszorult az első tizenhatból, és a 17. helyen zárt.

2012-ben az ausztráliai Melbourne-ben – a junior férfiváltó tagjaként – a negyedik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságán, miután előfutamát az orosz négyes előtt megnyerte, az elődöntőben pedig a Kína, Hollandia, Magyarország, Oroszország futamból került az ázsiaiak mögött a fináléba. A 2013-as svédországi kontinensviadalon a férfiváltóval bronzérmet szerzett, viszont a Debrecenben zajló világbajnokság 5000 méteres távján – a magyar férfi váltóval – már nem sikerült a döntőbe jutnia.

2013 decemberében az olaszországi Trentóban zajló XVI. téli universiadén – Burján Csabával, Knoch Viktorral és Oláh Bencével alkotta férfi váltó tagjaként – aranyérmet nyer az 5000 méteres távon. 2014 januárjában, a Drezdában zajló rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n az 5000 méteres váltóval nem jutott be a döntőbe, végül az ötödik helyen végzett.

A 2014-es szocsi téli olimpián induló magyar rövidpályás gyorskorcsolya csapat tagjaként 1500 méteren a 33., míg 1000 méteren a 26. helyen zárt.

Legjobb időeredményei

Eredmények

Jegyzetek

Jegyzetek

Források

További információk 
 Adatai a shorttrackonline.info-n
 Adatai sportresult.com-on
 

Magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók
Komáromiak
1992-ben született személyek
Magyar olimpikonok
Élő személyek